Jan Kilian (1811–1884) – pastor i lider kolonii serbołużyckiej w Serbin w Teksasie
 Jan Kilian (1854–) – prawnik, sędzia
 Jan Kilian (1953–2020) – polityk, poseł VIII kadencji